Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Murmansk.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Oblast gibt es 16 Städte und 12 Siedlungen städtischen Typs, von denen sechs Städte und zwei Siedlungen den Status von „Geschlossenen administrativ-territorialen Gebilden“ (SATO) besitzen.

Anmerkungen: * Stadt ** ländliche Siedlung nach Angaben der Oblastverwaltung

Quellen 

!Stadte
Murmansk